Il singolare del torneo di tennis Quito Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Andrés Gómez che ha battuto in finale Loic Courteau 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (semifinali)
 Andrés Gómez (campione)
 Hans Gildemeister (semifinali)
 Pablo Arraya (primo turno)

 Eddie Dibbs (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (secondo turno)
 Cássio Motta (quarti di finale)
 Alejandro Ganzábal (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Quito Open 1982